Detta är en lista över de 438 kommunerna i departementet Haute-Marne i Frankrike.

Haute-Marne
Kommuner Haute-Marne